Okręty US Navy o nazwie USS "Alacrity" :
 Pierwszy USS "Alacrity" (SP-206)
 Drugi USS "Alacrity" (PG-87)
 Trzeci USS "Alacrity" (MSO-520)
Alacrity